Имя Курчатов носят два города:
 Курчатов — город в Курской области России.
 Курчатов — город в Восточно-Казахстанской области Казахстана.